KSY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kars (Turchia)